Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1974 года прошёл 13—15 февраля в Москве на зимнем стадионе «Спартак». К соревнованиям на общих основаниях помимо советских спортсменов были допущены иностранные атлеты. На протяжении 3 дней были разыграны 19 комплектов медалей.

Валерий Борзов и Юрий Силов повторили высшее мировое достижение в беге на 60 метров — 6,4.

Янис Лаурис и Евгений Тананика стали новыми рекордсменами страны в прыжке с шестом с результатом 5,30 м.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1974
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1974

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1974 года
Спорт в России в 1974 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1974 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1974 году
1974 год в лёгкой атлетике